Европейската конфедерация по волейбол (Confédération Européenne de Volleyball, CEV) е организация, която обединява волейболните федерации на всички европейски страни и защитава техните интереси. Служи като континентален посредник на Международната федерация по волейбол (FIVB) за Европа и се грижи за организирането на всички европейски първенства по волейбол, плажен волейбол и снежен волейбол, както и за спазването на правилника на FIVB.

Създадена е на 21 октомври 1963 г. От 2005 заседава в Люксембург.

Първенства 
Конфедерацията организира следните първенства по волейболни спортове:

Волейбол 
 Европейско първенство по волейбол и няколко първенства за юноши
 Европейска лига по волейбол
 Първенство по волейбол на Европейските игри
 Европейски квалификационни фази за различни международни първенства по волейбол

Плажен волейбол 
 Европейско първенство по плажен волейбол и първенства за юноши
 Европейски състезания участващи в схемата на Световния тур по плажен волейбол

Снежен волейбол 
 Европейско първенство по снежен волейбол
 Европейски тур по снежен волейбол

Членуващи федерации 
В Европейската конфедерация по волейбол членуват 56 национални волейболни федерации, включително и Българската федерация по волейбол.

Източници

Външни препратки 
 cev.eu: Официален сайт на конфедерацията

Организации в Люксембург (град)
Волейболни конфедерации
Спорт в Европа